«Улитка и кит» — английская детская книга писательницы Джулии Дональдсон с иллюстрациями Акселя Шеффлера. Опубликована в 2003 году, впоследствии переведена на несколько иностранных языков.

В России книга вышла в 2006 году в переводе Марины Бородицкой, в серии «Машинки творения» издательства «Машины творения».

История 
По словам Дональдсон, исходной идеей книги было противопоставление большого и маленького персонажей: «Мне нужен был кто-то очень большой — и маленький персонаж должен был прийти и помочь большому».

При этом сам текст стихотворения родился из похожих по звучанию слов, одним из которых было snail ‘улитка’:

Дональдсон называет книгу одной из наиболее любимых своих произведений, поскольку по особенностям стиха она близка к творчеству Эдварда Лира, которого она любила в детстве. Влияние Лира чувствуется и в сюжете «Улитки» — в частности, это касается возвращения улитки и кита, которое напоминает возвращение героев стихотворения Лира «Синерукие Джамбли».

Сюжет 
На берегу моря, на большой скале жила улитка. Видя рядом в порту отплывающие в дальние страны корабли, она всегда хотела и сама отправиться в путешествие и посмотреть на мир. У подруг-улиток она понимания не находила, они советовали ей сидеть на месте. Тем не менее, улитка написала на скале призыв взять её с собой в кругосветное плавание. Вскоре в порт заплыл огромный кит, который увидел надпись улитки и предложил её плыть с ним в дальние края. На хвосте кита улитка путешествовала по всему миру, видела айсберги и вулканы, побывала на морском дне и пережила шторм.

Однажды кит слишком приблизился к берегу и во время отлива остался на суше, не в силах сдвинуться с места. Чтобы спасти кита, улитка поползла в школу, где на доске написала: «Спасите кита!» Школьники увидели надпись и позвали пожарных, которые вырыли для кита бассейн и поливали его водой в ожидании прилива. Затем кит и улитка уплыли назад.

Приплыв домой, улитка и кит рассказали о своих приключениях. Подруги улитки тоже захотели отправиться в плавание, и всех их кит посадил себе на хвост и взял с собой в следующее путешествие.

Награды 
 2004 — Early Years Award — лучшая книга для дошкольников
 2005 —  Blue Peter Book Award — лучшая книга для чтения вслух
 2007 —  Giverny Book Award — лучшая научно-значимая книжка с картинками

Дополнительные факты 
 В сцене, где школьники бегут спасать кита, на земле виден рисунок Груффало, сделанный одним и мальчиков.
 «Улитку и кита» назвал в 2007 году первой в списке своих любимых книг британский премьер-министр Гордон Браун.

Примечания

Ссылки 
 Лидия Слуцкая: Джулия Дональдсон. Улитка и кит (перевод)
 Путешествие в море переживаний на китовом хвосте (отзыв на книгу)
 Улитка и кит в книжке Джулии Дональдсон и в природе
 Чтение книги «Улитка и кит» по-русски
 
 

Книги Джулии Дональдсон
Сказки 2003 года
Книжки с картинками